Steven E. Gordon – regista
 Steven Gordon – calciatore